Sibaté kan syfta på:

Colombia 

 Sibaté (kommun), Cundinamarca, 
 Sibaté (ort), Cundinamarca,